Niemcy:
 Frohnau – dzielnica Annaberg-Buchholz
 Frohnau – dzielnica Berlina

Zobacz też:
 Berlin-Frohnau